

Geografia 
 Lake Placid – cittadina dello Stato di New York (USA) che ha ospitato le edizioni del 1932 e del 1980 dei Giochi olimpici invernali.
 Lake Placid – lago presso cui sorge la città di Lake Placid (New York).
 Lake Placid – cittadina della Florida (USA).
 Lake Placid – sobborgo di Cairns, nel Queensland (Australia).
 Lake Placid – lago in Texas.

Cinema
 Lake Placid (Lake Placid) – film di Steve Miner del 1999.
 Lake Placid 2 - Il terrore continua (Lake Placid 2) – film tv di David Flores del 2007.
 Lake Placid 3 - Calma apparente (Lake Placid 3) – film di David Reed del 2010.
 Lake Placid 4 - Capitolo finale (Lake Placid: The Final Chapter) – film di Don Michael Paul del 2012.